Echipa națională de fotbal a Mexicului este echipa națională de fotbal a Mexicului și este controlată de Federația Mexicană de Fotbal.

Antrenori ai Mexicului

Recorduri la Campionatul Mondial

Rezultate 
{| class="wikitable" style="text-align:center; margin:auto; font-size:90%;"
|-
!colspan=4 style="border-bottom:3px solid GREEN;" |Parcursul la Campionatul Mondial
|-style="border-bottom:3px solid PINK;"
!Anul!!Runda!!Scor!!Rezultat
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1934
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 4 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 3 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 6 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1950
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 4 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 4 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=2 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1954
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 5 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 3 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1958
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 3 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 4 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1962
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 1 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1966
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 2 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 0 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1970
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 0 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 4 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 0 ||Victorie
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Sferturi||align="left"| 1 – 4 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1978
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 3 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 6 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 3 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=6 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1986
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 2 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=2|Sferturi||align="left"| 0 – 0 ||Egal
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|align="left"| 1 – 4 ||Penalti
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=5 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1994
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 1 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=2|Optimi||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|align="left"| 1 – 3 ||Penalti
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|1998
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 2 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 2 ||Egal
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 1 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|2002
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 0 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|2006
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 0 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 2 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 1 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|2010
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 1 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 1 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 1 – 3 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|2014
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 0 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 3 – 1 ||Victorie
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 1 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=4 style="border-bottom:3px solid PINK;"|2018
|Faza Grupelor||align="left"| 1 – 0 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 1 ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 3 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Optimi||align="left"| 0 – 2 ||Înfrângere
|-BGCOLOR=#ffffcc
|rowspan=3 style="border-bottom:3px solid PINK;"|2022
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 0 ||Egal
|-BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 0 – 2 ||Înfrângere
|-style="border-bottom:3px solid PINK;" BGCOLOR=#ffffcc
|Faza Grupelor||align="left"| 2 – 1' ||Victorie
|-BGCOLOR=#ffffcc
|}

 Adversari  

 Recorduri Cupa Confederațiilor 

 Recorduri Campionatul CONCACAF 

Recorduri Copa América

 Lotul actual 
Următorii 26 de jucători au fost convocați pentru a juca Campionatul Mondial de Fotbal 2022.

Recorduri ale jucătorilor

GolgheteriPlayers scriși cu îngroșat înca joacă pentru Mexic.Cele mai multe aparițiiJucătorii care sunt scriși îngroșat încă joacă pentru Mexic.''

Marcatori la Campionatul Mondial de Fotbal

Vezi și
 Lotul de jucători ai selecționatei Mexicului la Campionatul Mondial de Fotbal 2010

Legături externe
 Site-ul oficial al Federației Mexicane de Fotbal
Arhiva rezultatelor pe RSSSF
futbolmexicano.org 

Echipe naționale de fotbal nord-americane
Fotbal în Mexic
Echipe naționale de sport ale Mexicului